Быковщина  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Быковщина — хутор, Голубичский сельсовет, Глубокский район, Витебская область
 Быковщина — деревня, Ветринский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область

Россия 
 Быковщина — деревня в городском поселении Гдов Псковской области.